Милићевић је српско презиме.

 Боса Милићевић (1917—1940), студент економије и члан Комунистичке партије Југославије, која је умрла од рана задобијених на демонстрацијама 14. децембра 1939. 
 Бранко Милићевић (Рођен 1946), познатији као Бранко Коцкица, је српски глумац.
 Вељко Милићевић (1886–1929), српски писац, прозаист модернизма, преводилац и публициста.
 Глигор Милићевић (1813—1911) је био српски војвода.
 Јован Милићевић (глумац) (1923—1992) је био српски глумац.
 Јован Милићевић (историчар) (1927—1984) је био српски историчар.
 Милан Ђ. Милићевић (1831—1908) је био редовни члан Српског ученог друштва.
 Огњенка Милићевић (1927—2008) је била позоришни, ТВ и радио редитељ, театролог.
 Предраг Милићевић - Барберијен (1963 –2013), сликар, представник маргиналне уметности Србије.

Види још 
 Вила Стевке Милићевић у Београду

Српска презимена